

Населені пункти та їхні частини

 Каменник — гміна в Ниському повіті Опольського воєводства
 Каменник — село в гміні Каменник Ниського повіту Опольського воєводства
 Каменник — село в гміні Дравсько Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Каменник — частина села Білянка (Белянка) в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства

Примітки